Kunzang Choden – bhutańska strzelczyni, olimpijka
 Kunzang Choden – bhutańska pisarka